El Torneig de Linz 2019, oficialment conegut com a Upper Austria Ladies Linz 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La 33a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 13 d'octubre de 2019 a l'Intersport Arena de Linz, Àustria.

La tennista estatunidenca Cori Gauff va guanyar el primer títol individual del seu palmarès a la vegada que esdevenia la novena tennista més jove en guanyar un títol individual al circuit WTA, i la més jove des de Nicole Vaidisova l'any 2004. Cal destacar que Gauff no va superar la fase prèvia i que va entrar al quadre principal en substitució de Maria Sakkari.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019